Esta palabra tiene dos acepciones:
 corzuela, nombre común del mamífero cérvido Mazama americana;
 Corzuela, localidad y municipio de la Argentina.